Бори́с Ива́нович Ти́щенко (23 марта 1939, Ленинград — 9 декабря 2010, Санкт-Петербург) — советский и российский композитор. Народный артист РСФСР (1987).

Биография 
Родился 23 марта 1939 года в Ленинграде.
В 1957 году окончил Музыкальное училище при ЛГК имени Н. А. Римского-Корсакова, ученик Г. И. Уствольской, в 1962 году — ЛГК имени Н. А. Римского-Корсакова. Занимался по композиции у В. Н. Салманова, В. Волошинова и О. А. Евлахова. Обучался у Д. Д. Шостаковича в аспирантуре (1965), посвятил ему впоследствии Симфонии № 3 и 5. Как пианист в консерватории учился у А. Логовинского. С 1965 года работал в Санкт-Петербургской государственной консерватории имени Н. А. Римского-Корсакова (с 1980 — доцент, с 1986 — профессор). Воспитал ряд известных композиторов. Написал произведения в самых различных жанрах. Также автор статей, рецензий, брошюр, аннотаций. В творчестве тяготел к драматичности и эпичности, большинство сочинений — крупного масштаба. Продолжал традиции симфонизма Д. Д. Шостаковича. Нередко в качестве пианиста выступал с исполнением собственных сочинений. Среди других интерпретаторов его музыки М. Ростропович, В. Либерман, И. Монигетти, В. Поляков, С. Стадлер.

9 декабря 2010 года Б. Тищенко скончался от рака на 72-м году жизни. Захоронен в Санкт-Петербурге на Литераторских мостках.

Был женат на органистке и клавесинистке Анастасии Браудо (род. 1942), дочери органиста Исайи Браудо (сын Дмитрий), певице Галине Мирошниченко (сын Всеволод) и, в течение последних 33 лет жизни, арфистке Ирине Донской (сын Андрей).

Признание и награды 
 Лауреат Международного конкурса молодых композиторов «Пражская весна» (1966)
 Государственная премия РСФСР имени М. И. Глинки (1978) — за «Симфонию мужества», концерт для флейты, фортепиано и струнного оркестра и 5-ю симфонию, посвящённую памяти Д. Д. Шостаковича
 Заслуженный деятель искусств РСФСР (1978)
 Народный артист РСФСР (1987)
 премия мэра Санкт-Петербурга (1995)
 орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени (2002) — за большой вклад в развитие музыкального искусства
 премия Правительства Российской Федерации в области культуры (2008) — за создание цикла «Данте-симфонии» под общим названием «Беатриче»
 Родион Щедрин: «Борис Тищенко – великий композитор, его имя ещё вернётся и на наши скрижали, и мировые скрижали»
 Роман Рудица: «Среди произведений Тищенко есть такие, которые поражают открытиями, лиризмом, совершенством (последнее в особенности действительно для Седьмой симфонии)»
Посвящение Б. Тищенко (из цикла стихов). Владимир Левинзон «Под снегом косым», М., 1994

Основные сочинения 
 8 симфоний
 «Реквием» на стихи А. Ахматовой
 Requiem Aeternam памяти принцессы Таиланда Гальяни Вадхана
 9 концертов для разных солирующих инструментов
 Соната для блок-флейт и органа
 3 балета («Муха-Цокотуха» по К. И. Чуковскому, «Двенадцать» по А. А. Блоку (1964), «Ярославна» по «Слову о полку Игореве»)
 Опера «Краденое солнце»
 Оперетта «Тараканище» по К. И. Чуковскому
 Музыка к театральным постановкам и кинофильмам.
 11 фортепианных сонат
 6 струнных квартетов
 Фортепианный квинтет
 «Портреты» для фортепиано в 4 руки
 «Инвенции» и другие сочинения для органа
 Хореосимфоническая циклиада «Беатриче» (цикл из пяти симфоний для большого симфонического оркестра, музыкальное воплощение «Божественной комедии» Данте)
 Концерт для флейты, фортепиано и струнных

Музыка к фильмам 

  — На одной планете
  — Гибель Пушкина
  — Пристань на том берегу
  — День приёма по личным вопросам
  — Дети как дети
  — Сергей Иванович уходит на пенсию
  — Свет в окне
  — Огни
  — Канувшее время

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт композитора Бориса Тищенко
 
 

Выпускники Санкт-Петербургского музыкального колледжа имени Н. А. Римского-Корсакова
Академические музыканты СССР
Академические музыканты России
Балетные композиторы СССР
Оперные композиторы СССР
Члены Союза композиторов СССР
Лауреаты международного фестиваля «Пражская весна»
Умершие от рака